Павел Дмитриевич Дмитриев:
 Дмитриев, Павел Дмитриевич (1886—1955) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Дмитриев, Павел Дмитриевич (1915—1966) — чувашский советский театральный художник.